Písková Lhota kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Písková Lhota (ort i Tjeckien, lat 50,37, long 14,87), Mellersta Böhmen, 
 Písková Lhota (ort i Tjeckien, lat 50,13, long 15,07), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar